Coker pode se referir a:
 Coker (Alabama)
 Nigel Reo-Coker
 William Chambers Coker

Desambiguação